Спи́чка:
 Спичка — предмет для получения открытого огня

Спичка (фамилия):
 Спичка, Аркадий Матвеевич (1946—2001) — санкт-петербургский журналист-фельетонист и переводчик.
 Спичка, Иван Николаевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Спичка, Олег Леонидович (1972—2011) — российский военный лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.

См. также 
 За спичками
 Спичкин